Kuschpler ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Kuschpler (1949–2012), russischer Opernsänger
 Sorjana Kuschpler, ukrainische Opern- und Konzertsängerin (Mezzosopran)